Андрей Прскало (; 1 мая 1987 года, Лабин) — хорватский футболист, играющий на позиции вратаря.

Карьера 
В 2006 году Андрей Прскало заключил контракт с «Риекой», но в то время не сыграл ни одного официального матча за клуб. В августе 2007 года он был отдан в аренду команде хорватской Третьей лиги «Ориент». В нанчале 2009 года Прскало на тех же правах присоединился к клубу Второй лиги «Поморац», где провёл следующие полтора года.

В июле 2010 года Прскало перешёл в команду Первой лиги «Истра 1961». 24 июля 2010 года он дебютировал на высшем уровне, заменив после перерыва в гостевом матче против «Хайдука» Игора Ловрича, пропустившего в первом тайме аж пять мячей.

В начале 2014 года Прскало вернулся в «Риеку». В чемпионском для клуба сезоне 2016/17 он провёл все 36 матчей в лиге без замен, а в большинстве их выполнял также роль капитана команды.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на hrnogomet.com
 
 

Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Поморац»
Игроки ФК «Истра 1961»
Игроки сборной Хорватии по футболу